Böhnke oder Boehnke ist der Familienname folgender Personen:
 Gisela Böhnke, deutsche Rundfunkmoderatorin
 Gunter Böhnke (* 1943), deutscher Kabarettist und Übersetzer
 Hella Böhnke (1915–1982), deutsche Schauspielerin
 Jens Boehnke (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Klaus Boehnke (* 1951), deutscher Psychologe und Sozialwissenschaftler

 Otto Boehnke (* vor 1904), US-amerikanischer Turner
 Petra Böhnke (* 1969), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Reinhild Böhnke (* 1944), deutsche Germanistin und literarische Übersetzerin
 Ursula Werner-Böhnke (1927–2020), deutsche Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Boenke
 Bohnke
 Boehncke